Дзауский район (или Джавский) — район на севере Южной Осетии. Граничит со всеми районами РЮО, а также на севере — с Россией, на западе и востоке — с Грузией.

География 
Площадь района составляет 1500 км² — около 40 % от всей республики.

На территории района находятся: на северо западе — Кударское ущелье со вторым в республике городом Квайса, на северо востоке — Рокский тоннель, соединяющий Южную Осетию с Россией (Северной Осетией), по центру района от Рокского тоннеля проходит Транскавказская автомагистраль, участок Военно-осетинской дороги, проходящий через Мамисонский перевал Северной Осетии.

Крупные озёра: Эрцо площадью 0,45 км² и Козы цад площадью 0,09 км²,

На юго-западе района на границе с краем Имеретия Грузии находится контрольно-пропускной пункт из Республики Южная Осетия в Республику Грузия для жителей так называемой Синагурской зоны крайне западной окраины района и всей Республики: сёл Синагур, Теделет, Цадджын, Дзалабет, Бынаг Дзалабет, Верхний Карзман, Нижний Карзман, Чысыл Переу.

На территории района располагается российская военная база.

Район располагается на территории исторических обществ Дзауское, Чесельтское, Кударское, Цонское, Урстуальское.

Население 

По оценке на начало  года население района составило  человек (без г. Квайса, где  жителей) .

По данным окончательных итогов переписи населения 2015 года, численность населения района (включая г. Квайса) составила 6567 человек.

Численность населения района по переписи 1989 года составляла 10 418 человек или около 5000 человек по оценке к концу 2008 года.

Административное деление 
Дзауский район включает 1 город, 1 посёлок городского типа, 12 сельских администраций (сельсоветов):

Населённые пункты 

Включает:
 1 город — Квайса (985 чел., 2015 г.; 2264 чел., 1989 г.; 2000 чел., 2007 г.; около 1000 чел., 2009 г..
 1 посёлок — Дзау (Джава) (2 111 чел., 2015 г., 1 524 чел., 1989 год; 1500 чел., 2007 год; около 850 чел., 2009 г.) и
 108 сельских населённых пунктов.
 Самый северный аул района и всей Республики, приграничный посёлок Верхний Рук,
 Cамый западный Синагур,
 Самый восточный Ерман,
 Самый южный Итрапис.
 Самое населённое сельского типа селение — Хслеб (261 житель, 2015 год переписи)

Экономика района 
 Животноводство (птицеводство, свиноводство, крупный рогатый скот, растениеводство),
 35 зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств,
 Завод по розливу минеральной воды «Багиата»,
 Завод минеральной воды «Дзау-суар»,
 Лесокомбинат,
 Асфальтный завод,
 Кирпичный завод,
 Черепичный цех,
 Санаторно-курортный комплекс «Кодибын»,
 Горнолыжный курорт «Цон»,
 Рудные месторождения.

Туризм 

 Священная гора «Бурхох» или «Хурбадан» (грузинское название — Бурсамдзели),
 историческое село Едис,
 Дом-музей Рутена Гаглоева в селении Уанел,
 Крупный завод Минеральной воды «Бæгъиатæ»,
 Источник минеральной воды «Осетинская» в селении Згубир,
 Памятник в селе Тли «Меч вонзённый в камень» (в честь ушедших на войну 1941—1945),
 1800-летний тис в селении Дзриа Дзауского района, координаты 42.36343 43.93250
 Федерация горнолыжного туризма в селении Цон (горно-лыжный курорт),
 Летний куротные базы в сёлах Чимас, Кроз.
 Озеро Эрцо, Козицад.

Археология 
 Наличие параллелей в технико-типологической характеристике коллекции с поздних этапов стоянки-мастерской Кызыл-Яр 2 на Южном Урале с материалами стоянок Кударо I, Кударо III в Кударском ущелье и Цон в Южной Осетии свидетельствует о продвижении носителей ашельской традиции в эпоху среднего плейстоцена с территории Кавказа на Южный Урал.

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Дзауского района Управление государственной статистики РЮО

Дзауский район